Hester steht für:
 Hester, lateinische Form des Namens Esther, siehe Esther#Varianten
 Hester (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Hester ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Hester (Louisiana)
 Hester (Missouri)
 Hester (North Carolina)
 Hester (Oklahoma)
 Hester (South Carolina)

in Australien:
 Hester (Western Australia)